Kounov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kounov (okres Rakovník)
 Kounov (okres Rychnov nad Kněžnou)